Хранители Шотландии были регентами, которые управляли Королевством Шотландия с 1286 по 1292 год и с 1296 по 1306 год. В течение многих лет в последующей истории Шотландии было много Хранителей Шотландии. Этот пост был важной конституционной особенностью развития политики в стране.

Хранители Шотландии во время Первого Междуцарствия 1286—1292 гг 
Первое Междуцарствие началось после смерти Александра III Шотландского в 1286 году. Единственным выжившим потомком Александра была Маргарет Норвежская Дева, которая была маленьким ребёнком и жила в Норвегии, где королем был её отец Эрик II. В конце концов её отправили в Великобританию в 1290 году, но она умерла до прибытия в Шотландию. Следующий король Шотландии не был определён до завершения арбитража в 1292 году.

Следующие люди служили хранителями во время Первого Междуцарствия:
 ;
 ;
 Дункан, граф Файф;
 Александр Комин, граф Бьюкен;
 Джеймс Стюарт, лорд-стюард Шотландии;
 Джон Комин, лорд Баденох.
В письме (написанном на старофранцузском языке) шотландского парламента 1290 года, заседавшего в Биргаме, подтверждающем Солсберийский договор, опекуны Шотландии перечислены как:

«… Guillaume de Seint Andreu et Robert de Glasgu evesques, Johan Comyn et James Seneschal de Escoce, gardeins du reaume de Escoce…»

Перевод на русский: Уильям [Фрейзер] Сент-Эндрюсский и Роберт [Уишарт] епископы Глазго, Джон Комин и Джеймс Наместник Шотландии, стражи Королевства Шотландия

 Брайан Фицалан, лорд Фицалан (13 июня 1291 г. — ????)

Хранители Шотландии во время Второго Междуцарствия 1296—1306 гг

Хранители во время несовершеннолетия и правления Давида II 
Хранителями во времена несовершеннолети и правления Давида II были:

 Сэр Томас Рэндольф, 1-й граф Морей (1329—1332), назначенный Актом об урегулировании 1318 года.
 Дональд, граф Мар (1332 г., на десять дней)
 Сэр Эндрю Морей из Ботвелла (1332 г., пока не был захвачен англичанами у Роксбургского моста в октябре).
 Сэр Арчибальд Дуглас (1332 г., пока не был убит в битве при Халидон-Хилл в июле 1333 г.)
 Сэр Эндрю Морей из Ботвелла во второй раз (1335—1338, когда он умер после непродолжительной болезни)
 Роберт Наместник, племянник (старше годами) Давида и будущий король Шотландии. Роберт был хранителем четыре раза, иногда совместно, а последний раз дважды за одиннадцать лет вынужденного отсутствия короля в Англии в качестве пленника после битвы при Невилл-Кросс (1346—1357). Он использовал эти годы, чтобы построить большую базу власти в стране, особенно к северу от Форта.

Хранители во время правления Роберта II 
Опекуны во время немощи короля Роберта II

 Джон Стюарт, граф Каррик (ноябрь 1384 г. — декабрь 1388 г.)

 Роберт Стюарт, граф Файф (декабрь 1388—1390)

Примечания

Литература 
 
 Mack, James Logan (1926). The Border Line. Pub. Oliver & Boyd. pp. 317—322.
 McNaught, Duncan (1912). Kilmaurs Parish and Burgh. Pub. A.Gardner. p. 9.

Ссылки 
 Cast of the seal of the Guardians of Scotland (NAS reference RH17/1/17)  and Saint Andrew seals Scotland’s independence; at the National Archives of Scotland
 Seal impression (cast), of Guardians of Scotland; at the National Museums of Scotland

Шотландия